Bokor Tibor (1955–2021) énekes, basszusgitáros, dalszerző (Color)
 Bokor Tibor (1962) romániai magyar politikus